Lure of the Yukon – cortometraggio del 1914 
Lure of the Yukon – film del 1924 diretto da Norman Dawn